Cannibal (englisch: Kannibale) ist:

 Cannibal! The Musical, US-amerikanischer Musicalfilm von Trey Parker aus dem Jahr 1993
 Cannibal – Aus dem Tagebuch des Kannibalen, deutscher Spielfilm von Marian Dora aus dem Jahr 2006
 Cannibal (2013) (Caníbal), spanisch-rumänischer Spielfilm von Manuel Martín Cuenca aus dem Jahr 2013
 Cannibal (EP), Musikalbum von Rapperin Kesha
 Cannibal (Lagoon), eine Achterbahn